Ревалоризація (переоцінка цінностей)
 Ревальвація (ревалоризація) — підвищення курсу вартості національної валюти відносно іноземних чи міжнародних валют.